Lasarewa ( und ; englische Transkription: Lazareva) ist der Familienname folgender Personen:

 Antonina Nikolajewna Lasarewa (* 1941), sowjetische Hochspringerin
 Galina Gennadjewna Lasarewa (* 1971), russische Mathematikerin
 Jelisaweta Dmitrijewna Lasarewa (* 2002), russische Fußballspielerin
 Nina Andrejewna Lasarewa (* 1984), russische Rhythmische Sportgymnastin
 Tetjana Lasarewa (* 1981), ukrainische Ringerin